Непрозра́чность (, дословно — «мутность») — термин в программировании и компьютерной графике, степень непрозрачности объекта. Обычно эффекта непрозрачности или прозрачности добиваются с помощью альфа-композиции, такая настройка позволяет сделать переход между частями коллажа или любого другого производного изображения более плавным, улучшить его внешний вид.

Являясь противоположностью прозрачности, при диапазоне значений от 0 до 1 максимальная непрозрачность соответствует 1, полная прозрачность — 0.

В html свойство CSS opacity отвечает за прозрачность элементов (картинок, текста, блоков), размещенных  на странице сайта.

См. также 
 Альфа-канал
 Прозрачность

Примечания

Ссылки 
 https://reference.wolfram.com/language/ref/Opacity.html 
http://www.webremeslo.ru/css3/glava3.html 
https://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/css/opacity.html 

Компьютерная графика